Norbertus Antonius van Hooff (1746-1820), burgemeester van Eindhoven
Martinus Franciscus van Hooff (1747-1802), burgemeester van Eindhoven
Johan Frederik Rudolph van Hooff (1755-1816), staatsman en politicus, onder meer burgemeester van Eindhoven
Paulus Statius Reinier van Hooff (1786-1865), Nederlands militair
Jan van Hooff (primatoloog) (1936), hoogleraar ethologie en televisiepersoonlijkheid
Antoon van Hooff (1937-2004), directeur van Koninklijke Burgers' Zoo en presentator
Alex van Hooff (1971), directeur van Koninklijke Burgers' Zoo
Anton van Hooff (1943), oud-historicus en auteur